Diese Liste zeigt die Entwicklung der höchsten, übersprungene Höhe mit einem Stab. Der erste Rekord wurde von der International Amateur Athletics Federation 1912 anerkannt.
Bis in das Jahr 2000 wurden Rekorde von der IAAF nur im Freiluftbewerb akzeptiert.

Rekordentwicklung offiziell

Rekordentwicklung Halle

"6 Meter Club" 
Die nachfolgende Tabelle beschreibt primär, wann und mit welcher Leistung ein Sportler erstmals über 6 Meter sprang. In der Spalte PB ist seine persönliche Höchstweite eingetragen, die zum Teil deutlich besser ist.

Einzelnachweise 

Liste (Leichtathletikrekorde)